Ниже приведён список авиакомпаний Мозамбика:

См. также 
 Список аэропортов Мозамбика
 Список авиакомпаний

Ссылки 
 История авиакомпаний
 Коды авиакомпаний

Авиакомпании Мозамбика
Мозамбик
Списки:Мозамбик